Ražanj je lahko:
 Ražanj, Hrvaška
 Ražanj, Srbija

Glej tudi 
 raženj